

Persone 
 Antonio Commisso – criminale italiano dell'omonima cosca della 'ndrangheta
 Eduardo Commisso – calciatore argentino
 Giuseppe Commisso – criminale italiano, capo dell'omonima cosca della 'ndrangheta
 Rita Commisso – politica italiana
 Rocco Commisso – imprenditore italiano del Gruppo Commisso naturalizzato statunitense
 Thomas Commisso – hockeista in-line ed ex hockeista su ghiaccio italiano

Altro 
 Commisso – 'ndrina originaria di Siderno, appartenente al locale di Siderno